Anaxícrates pode significar:

 General ateniense, morto em 450 a.C. lutando contra os persas.
 Arconte de Atenas, no ano 307 a.C.
 Arconte de Atenas, no ano 279 a.C.
 Geógrafo grego, citado por Estrabão.